Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 6-1, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Kent Carlsson (semifinali)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (terzo turno)

 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Ulf Stenlund (secondo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Paolo Canè (terzo turno)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Milan Šrejber (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1987